Соликамскбумпром — российская целлюлозно-бумажная компания, входит в тройку ведущих производителей газетной бумаги в России. Полное наименование — Акционерное Общество «Соликамскбумпром».
Штаб-квартира компании расположена в Соликамске.

История 
5 июня 1938 года был издан приказ НКВД СССР «Об организации отдельных лагерных пунктов по строительству Архангельского и Соликамского целлюлозных заводов», а 10 июля приказ «Об организации Архангельского и Усть-Боровского ИТЛ НКВД для строительства Архангельского и Соликамского целлюлозных комбинатов».

В марте 1941 года на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате была получена первая продукция — сульфитная целлюлоза и оберточная бумага на буммашине № 1.

За высокие достижения в производственной деятельности Соликамский ЦБК был награждён Правительством СССР высшей наградой — орденом Ленина.

В 1992 году в результате акционирования на базе Соликамского ЦБК создано открытое акционерное общество «Соликамскбумпром».

Собственники и руководство 
Председатель совета директоров компании — Валерий Писоцкий. Президент — Виктор Баранов.

Деятельность 
Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Более половины всей продукции отправляется на экспорт в такие страны как Германия, Австрия, Великобритания, ОАЭ, Египет, Индия и другие. В России на бумаге Соликамскбумпрома печатаются «Российская газета», «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие. Кроме того, выпускается оберточная бумага, бумага для гофрокартона и технические лигносульфонаты.

Показатели деятельности 
Объемы производства газетной бумаги:

Социальная сфера 
ОАО «Соликамскбумпром» позиционирует себя как социально ответственное предприятие. Компания содержит ряд объектов социальной сферы: поликлинику, дом культуры, цех спортивных сооружений, цех общественного питания, НДОУ «Соликамскбумпром» (детские сады).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Предприятия Пермского края
Целлюлозно-бумажные компании России
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности СССР
Соликамск